A kacsa lehetséges jelentései:
 Házikacsa, réceféle
 Tőkés réce, más néven vadkacsa
 Kacsa, település a Krímben
 Citroën 2CV beceneve
 hírlapi kacsa, álhír, hoax
 Donald kacsa, rajzfilmfigura 
 Dodó kacsa, rajzfilmfigura